Conferenza di Parigi (Congresso di Parigi, 1856) – conferenza al termine della guerra di Crimea

 Conferenza di pace di Parigi (1919) – conferenza che negoziò i trattati che posero fine alla prima guerra mondiale
 Conferenza di pace di Parigi (1947) – conferenza che negoziò il trattato di Parigi con gli alleati europei della Germania nazista nella seconda guerra mondiale

 Accordi di pace di Parigi (1973) – trattato internazionale riguardante l'intervento militare statunitense nella guerra del Vietnam

 Carta di Parigi (1990) – conferenza di pace riguardante gli assetti europei alla fine della guerra fredda

Pagine correlate 
 Trattato di Parigi